CSK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Cap Skirring (Senegal)
 csk – codice ISO 639-3 della lingua jola-kasa
 CSK – vecchio codice ISO 3166-1 alpha-3 della Cecoslovacchia
 CSK – vecchio codice valutario ISO 4217 della Corona cecoslovacca (ora sostituita da Corona ceca-CZK e Corona slovacca-SKK), ex valuta della Cecoslovacchia
 Committee for Standardization of the Democratic People's Republic of Korea